Mercado Municipal (portugiesisch für städtischer Markt) steht für folgende Märkte:

in Osttimor: 
 Mercado Municipal (Baucau) in der Stadt Baucau, Gemeinde Baucau
 Mercado Municipal (Dili) in der Hauptstadt Dili
 Mercado Municipal (Venilale) im Ort Venilale, Gemeinde Baucau

in Portugal:
 Mercado Municipal Engenheiro Silva in der Stadt Figueira da Foz, Distrikt Coimbra